IDLE - em informática
Eric Idle - artista britânico do Monty Python

Desambiguação